Жалис () — микрорегион в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу. Составная часть мезорегиона Сан-Жозе-ду-Риу-Прету. Население составляет 	149 197	 человек (на 2010 год). Площадь — 	3 929,227	 км². Плотность населения — 	37,97	 чел./км².

Демография 						
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население микрорегиона составляет:

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 1 202 852 214,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 8036,59 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,783 (данные: Программа развития ООН).

Состав микрорегиона 
В составе микрорегиона включены следующие муниципалитеты:
 Апаресида-д’Уэсти
 Аспазия
 Дирси-Рейс
 Долсинополис
 Жалис
 Маринополис
 Мезополис
 Нова-Канаан-Паулиста
 Палмейра-д’Уэсти
 Паранапуан
 Понталинда
 Популина
 Рубинея
 Санта-Албертина
 Санта-Клара-д’Уэсти
 Санта-Фе-ду-Сул
 Санта-Рита-д’Уэсти
 Санта-Салети
 Сантана-да-Понти-Пенса
 Сан-Франсиску
 Трес-Фронтейрас
 Урания
 Витория-Бразил

Микрорегионы штата Сан-Паулу